Чемпионат Франции по международным шашкам среди мужчин 1992 года  прошёл в Партене  1 по 13 августа по круговой  системе.  В нём приняли участие 14 спортсменов.

 —  Тьерри Дельмот

 —  Жиль Дельмот

 —  Жорж Мостовой

Результаты

Ссылки 
 турнирная таблица с фотографиями на сайте KNDB

Спорт во Франции в 1992 году
1992 год в шашках
Август 1992 года